Эволю́ция (от  — развёртывание) — процесс постепенных необратимых изменений, один из типов развития.
 Биологическая эволюция — естественный процесс развития жизни на Земле.
 Молекулярная эволюция
 Социокультурная эволюция
 Химическая эволюция
 Дифференциальная эволюция
 Звёздная эволюция
 Эволюция галактик

Фильмы 
 «Эволюция» — комедийный фильм Айвана Райтмана с Дэвидом Духовны в главной роли (2001 г.)
 «Эволюция» — советский мультипликационный фильм (1983 г.)
 «Эволюция» (Pourquoi j’ai pas mangé mon père) — французский мультипликационный фильм (2015 г.)

Прочее 
 Эволюция — синхронное перестроение подразделений единого строя из одного боевого порядка в другой.
 «Эволюция» — настольная игра Дмитрия Алексеевича Кнорре, основанная на теории Дарвина.
 «Эволюция: Случайные Мутации» — настольная игра Дмитрия Алексеевича Кнорре, основанная на теории Дарвина.
 «Эволюция» — просветительский фонд, созданный российскими учёными и научными журналистами в 2015 году для популяризации науки и научного мировоззрения.
 «Эволюция» — один из переводов названия книжной трилогии Роберта Сальваторе в жанре фэнтези.
 «Эволюция» — группировка в рестлинге.
 «Эволюция» — башня в «Москве-Сити», расположенная на Пресненской набережной у пешеходного моста Багратион.
 «Эволюция» — негосударственный пенсионный фонд.

См. также 
 Evolution
 Теория эволюции
 Эволюционная лингвистика
 Эволюция защиты кистей рук

Примечания